Флаг Бердянского района — официальный символ Бердянского района Запорожской области, утверждённый постановлением за № 4 IX сессии Бердянского районного совета XXIV созыва от 18 июля 2003 года.

Описание 
Полотнище, с соотношением сторон 1:1,4 с расположенными снизу вверх удлиненными голубой, жёлтой, зелёной полосами в соотношении 45:10:45 частей соответственно. В центре флага расположен герб Бердянского района, высота которого равняется 40 частям высоты флага.

Ссылки 
 Бердянский район на сайте Администрации Запорожской области

Флаги районов Украины